Клаудія Порвік і Лінда Вілд були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Хосокі Юко і Такума Кадзуе виграли титул, у фіналі перемігши пару Наоко Кадзімута і Міхо Саекі з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Хіракі Ріка /  Міягі Нана (1-ше коло)
 Сон Хі Пак /  Ші-тін Ван (півфінал)
 Наоко Кадзімута /  Міхо Саекі (чемпіонки)
 Зілке Маєр /  Луїс Флемінг (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Nokia Open Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд